Economia / Numismàtica:
 Un ral és un tipus de moneda antiga.
 El ral de vuit, moneda colonial espanyola origen del dòlar
 El ral espanyol, moneda peninsular i colonial.
 El ral de billó, moneda encunyada per José Bonaparte equivalent a mig ral.
 Programari / Tecnologia:
RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung), sistema de correspondència de colors.
 Geografia:
Ral, o Rahal, és un arabisme que designa molts pobles, barris i camins.
Ral, o Real, és un municipi del Capcir.
La Ral és un poble del municipi de Sant Pau de Segúries, al Ripollès.